«Письменность Цзяху́» () — условный термин, относящийся к 16 надписям на доисторических артефактах, найденных в Цзяху, провинция Хэнань, КНР. Некоторыми учёными датируется около 6600 г. до н. э. и относятся к неолитической культуре Пэйлиган. Другие учёные настроены более скептично.

Некоторые знаки Цзяху внешне напоминают современные китайские иероглифы 目 «глаз», 日 «солнце», однако сходство обманчиво, поскольку современные формы происходят от древних прототипов, выглядевших совершенно иначе.

Ссылки 
 
 

Китайский неолит
Древний Китай
Нерасшифрованные письменности
Пиктографические письменности
Хэнань